El Masters d'Indian Wells 2013, conegut oficialment com a BNP Paribas Open 2013 és un esdeveniment tennístic disputada sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i WTA Premier Tournaments en categoria femenina. La 38a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 17 de març de 2013 a l'Indian Wells Tennis Garden d'Indian Wells, Califòrnia, Estats Units.

El tennista manacorí Rafael Nadal va guanyar el seu 22è títol Masters 1000 de la seva carrera, desempatant amb Roger Federer al capdavant de la classificació. Coincidint amb el partit número 600 de la seva carrera, també va significar el tercer títol a Indian Wells (2007 i 2009) i el tercer títol de la temporada després de quatre finals consecutives. La tennista russa Maria Xaràpova va guanyar el segon títol a Indian Wells després de l'aconseguit l'any 2006. Els germans Bob i Mike Bryan van guanyar aquest títol per primera vegada i va significar el quart de la temporada.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení  
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins  

2013
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013